

Toponyme 

 le lac Fronsac, un plan d'eau de la réserve faunique des Laurentides au Québec.

 Fronsac (Haute-Garonne), commune française du département de la Haute-Garonne ;
 Fronsac (Gironde), commune française du département de la Gironde ;
 le canton de Fronsac, division administrative française du département de la Gironde ;
 la grotte de Fronsac, une grotte ornée située à Vieux-Mareuil dans le département de la Dordogne.

Autres 
 Fronsac (AOC), appellation d'origine contrôlée d'un vin rouge français du vignoble de Bordeaux
 Duc de Fronsac, titre de noblesse français du  au